

Persone 
 Gail Kelly (1933-2005) – antropologa statunitense
 Gail Kelly (1956) – dirigente d'azienda australiana
 Gail Kelly (1979) – sciatrice canadese